

Банський потік (притока Бистриці)
 Банський потік (притока Іпеля)
 Банський потік (притока Люпчиці)
 Банський потік (притока Чремошної)